Zwei Welten steht für:
 Zwei Welten (1930), deutschsprachige Version des Antikriegfilms Two Worlds von Ewald André Dupont
 Zwei Welten (1930, Werner Hochbaum), Wahlfilm für die SPD von Werner Hochbaum
 Zwei Welten (1940), deutscher Film von Gustaf Gründgens
 Zwei Welten (1988), britischer Spielfilm von Chris Menges
 Zwei Welten (Album), ein Album (2012) der deutschen Band Wise Guys